Восьмипроменеві корали (Octocorallia) — підклас коралових поліпів.

Опис 
Колонії різноманітної форми, складаються з дрібних (зазвичай менше 1 см) поліпів. Вапняковий скелет у вигляді спікул розвивається у мезоглеї. Мають 8 одиночних, не зближених попарно мезентерій і 8 перистих щупалець. У зв'язку з наявністю тільки одного сифоногліфа радіальна симетрія у восьмипроменевих коралів змінюється на білатеральну.

Поширення 
Поширені переважно у тропічних морях, проте деякі види морського пір'я населяють арктичні води.

Класифікація 
Близько 2800 видів, що розділяються на 3 ряди:

Горгоніди і морські пера зустрічаються у викопному стані вже у крейдяному періоді, Helioporidae у силурійському і девонському періоді.

Джерела 
 «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

Коралові поліпи
Підкласи тварин